Антонина Семёновна Козлова (3 июля 1927 ― 7 сентября 2006) ― советский и российский передовик текстильной промышленности и бытового обслуживания, участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, заслуженный работник службы быта РСФСР, почётный гражданин города Магадана (1979).

Биография 
Родилась 3 июля 1927 года в селе Александровка Саратовской губернии. Детство провела в городе Сталинграде. Здесь на берегах Волги её и застала Великая Отечественная война. С раннего возраста помогала взрослым на оборонительных работах, сооружала и выкапывала окопы, в полевых госпиталях ухаживала за ранеными. Во время обороны Сталинграда была ранена, стала инвалидом.

В 1956 году по комсомольской путевке была направлена в город Магадан. Более двадцати пяти лет трудилась вышивальщицей Магаданского областного швейного объединения.

Участница движения сторонников мира, внесла в Советский Фонд мира более трех тысяч рублей.

За трудовые успехи отмечена государственными наградами — орденом Ленина и орденом Октябрьской Революции. Удостоена звания заслуженный работник службы быта РСФСР.

9 июля 1979 году решением депутатов Магаданского городского совета депутатов трудящихся была удостоена звания «Почётный гражданин города Магадана».

Проживала в городе Магадане. Умерла 28 августа 2014 года.

Награды и звания 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Заслуженный работник службы быта РСФСР
 другими медалями
 Почётный гражданин города Магадана (09.07.1979)

Примечания

Ссылки 
 Антонина Семёновна Козлова
 Биография Антонина Семёновна Козлова
 Антонина Козлова

Почётные граждане Магадана